Die Wasserball-Europameisterschaft 2022 wird vom 27. August bis zum 10. September 2022 in Split (Kroatien) ausgetragen.

Bei den Männern spielten 16 Teams und bei den Damen 12 Teams um den Europameistertitel.

Turnier der Männer

Modus 
Die 16 teilnehmenden Nationen wurden in vier Gruppen zu je vier Mannschaften eingeteilt. In der Gruppe wurden untereinander die Platzierungen ausgespielt aufgrund derer man entweder ins Achtelfinale oder direkt ins Viertelfinale einzog. Im Achtelfinale treffen die jeweils Gruppenzweiten und -dritten über kreuz gegeneinander. Der Sieger spielt dann im Viertelfinale gegen den Gruppenersten, dieser hat durch seine Platzierung ein Spiel Pause. Ab hier geht es im K.-o.-System bis zum Finale.

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Achtelfinale 
Hier treffen die jeweils Gruppenzweiten und Gruppendritten über kreuz gegeneinander.

Viertelfinale 
Im Viertelfinale wartet der jeweils Gruppenerste auf den Sieger des Achtelfinales.

Halbfinale

Spiele um die Plätze 1–4

Spiele um die Plätze 5–8

Spiele um die Plätze 9–12

Spiele um die Plätze 13–16

Finalrunde

Finale

Spiel um Platz 3

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 9

Spiel um Platz 11

Spiel um Platz 13

Spiel um Platz 15

Endergebnis

Turnier der Damen

Modus 

Die 12 teilnehmenden Nationen wurden in zwei Gruppen zu je 6 Mannschaften eingeteilt. Aus beiden Gruppen qualifizierten sich die vier Erstplatzierten zur Endrunde um Platz 1–8, die im K.-o.-System über Kreuz ausgetragen wird. Die zwei Gruppenletzten spielen untereinander die Plätze 9–12 aus.

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Viertelfinale

Spiele um Plätze 1–8

Halbfinale

Spiele um Plätze 1–4

Spiele um Plätze 5–8

Finalrunde

Finale

Spiel um Platz 3

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 9

Spiel um Platz 11

Endergebnis

Weblinks 

 Website des Europäischen Schwimmverbandes

2022
Sportveranstaltung 2022
Wasserball (Kroatien)
Sportveranstaltung in Split